Bonheur peut faire référence à :

Nom commun 
 Bonheur, état de plénitude, de satisfaction.
 Bonheur-du-jour, petit meuble à tiroirs, faisant office de secrétaire.

Patronyme 

 Alice Bonheur (1874-1945), chanteuse d'opérette et actrice de théâtre ;
 Auguste Bonheur (1824-1884), artiste peintre ;
 Ferdinand Bonheur (1837-1893), peintre français ;
 Gaston Bonheur (1913-1980), journaliste et écrivain ;
 Isidore Bonheur (1827-1901), artiste peintre et sculpteur ;
 Juliette Bonheur (1830-1891), artiste peintre ;
 Marie-Claire Bonheur (1758-1858), impératrice d’Haïti (1804-1806), en tant qu’épouse de Jean-Jacques Dessalines, empereur d’Haïti sous le nom de Jacques  ;
  :
 Raymond Bonheur (1796-1849), artiste peintre, père d'Auguste Bonheur, d'Isidore Bonheur, de Juliette Bonheur et de Rosa Bonheur ;
 Raymond Bonheur (1861-1939), compositeur de musique, fils d'Auguste Bonheur ;
 Rosa Bonheur (1822-1899), artiste peintre, sculpteur.

Personnage de fiction 
 Gontran Bonheur, personnage de fiction, cousin de Donald Duck dans l'univers Disney.

Toponyme 

 Le Bonheur, rivière du sud de la France ;
 Rosa Bonheur, cratère vénusien nommé en l'honneur de Rosa Bonheur.

Œuvres 

 Bonheur, recueil de poèmes de Paul Verlaine. 
 Bonheur, album de Madilu System.
 Bonheur, titre du téléfilm de Cédric Kahn qui constitue la version courte du long métrage Trop de bonheur.
 , titre de plusieurs autres œuvres.

Autre 
 Bonheur national brut, indice servant au gouvernement du Bhoutan à mesurer le bonheur et le bien-être de la population du pays.

Voir aussi 
 Boner